Ла-Куба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь  км². Население — 52 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de La Cuba
 

Муниципалитеты Теруэля